Rettenbacher ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Rettenbacher (1922–1945), österreichischer Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Franziska Rettenbacher (1938–2019), deutsche Trachtenpflegerin
 Hans Rettenbacher (1939–1989), österreichischer Jazzbassist und -cellist
 Heinrich Rettenbacher (1912–1891), österreichischer Politiker, Salzburger Landtagsabgeordneter
 Simon Rettenpacher (auch: Rettenbacher; 1634–1706), lateinisch- und deutschsprachiger Dramatiker, Lyriker und Chronist

Siehe auch:
 Redtenbacher